Mezná ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Mezná u Soběslavi, Gemeinde im Okres Tábor
Mezná u Pelhřimova, Gemeinde im Okres Pelhřimov
Mezná, Ortsteil von Hřensko, Okres Děčín; siehe Mezná (Hřensko)